Ghazel (artiste)
Ghazel (poème)